Europamästerskapet i landhockey för herrar 2011 var den trettonde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Mönchengladbach i Tyskland och vanns av Tyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C (nedflyttning)
Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Frankrike och Ryssland flyttades ner och ersattes av Polen och Tjeckien till EM 2013.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 6 december 2017.

2011
2011 i Tyskland
Landhockey i Tyskland
Sportåret 2011
Internationella sportevenemang i Tyskland
Sportevenemang i Nordrhein-Westfalen